Propeller, met een propeller of luchtschroef kan een door een motor opgewekte draaiende beweging worden omgezet in een voor- of achterwaartse beweging
Luchtschroef (Leonardo da Vinci), de luchtschroef is een van de bekendste da Vinci-ontwerpen en wordt beschouwd als het eerste ontwerp voor een helikopter